Сајмон Лукас Бејкер (; 30. јул 1969) је аустралијски глумац.

Филмографија 

|-
| 1987. || || -{Shades of Love}- || || серија
|-
| 1989. || || -{Tales from the Crypt}- || || серија
|-
| 1992–1993 || || -{E Street}- || || серија
|-
| 1993. || || -{G.P.}- || Бен Милер || серија
|-
| 1994. || || -{Which Way to the War}- || || серија
|-
| 1994. || || -{Home and Away}- || Џејмс Хили || серија
|-
| 1995. || || -{Naked}- || || серија
|-
| 1995–1996 || Несташне године || -{Heartbreak High}- || Господин Томас „Том“ Самерс || серија
|-
| 1996. || || -{Naked: Stories of Men}- || Габријел || серија
|-
| 1996. || || -{Sweat}- || Пол Стедман || серија
|-
| 1997. || Поверљиво из Л. А. || -{L.A. Confidential}- || Мет Ренолдс || 
|-
| 1997. || || -{Most Wanted}- || Стивен Барнс || 
|-
| 1998. || || -{Restaurant}- || Кени || 
|-
| 1998. || || -{Judas Kiss}- || Џуниор Армстронг || 
|-
| 1998. || || -{Love from Ground Zero}- || Ерик || 
|-
| 1999. || У седлу са ђаволом || -{Ride with the Devil}- || Џорџ Клајд || 
|-
| 1999. || || -{Secret Men's Business}- || Енди Гревил || серија
|-
| 2000. || || -{Sunset Strip}- || Мајкл Скот || 
|-
| 2000. || || -{Red Planet}- || Чип Петенџил || 
|-
| 2001. || || -{The Affair of the Necklace}- || Ретокс де Вилет || 
|-
| 2001–2004 || || -{The Guardian}- || Ник Фалин || серија
|-
| 2004. || || -{Book of Love}- || Дејвид Вокер || 
|-
| 2005. || Круг 2 || -{The Ring Two}- || Макс Рорк || 
|-
| 2005. || Земља живих мртваца || -{Land of the Dead}- || Рајли Денбо || 
|-
| 2006. || || -{Something New}- || Брајан Кели || 
|-
| 2006. || Ђаво носи Праду || -{The Devil Wears Prada}- || Кристијан Томпсон || 
|-
| 2006–2007 || || -{Smith}- || Џеф Брин || серија
|-
| 2007. || || -{Sex and Death 101}- || Родерик Бланк || 
|-
| 2007. || || -{The Key to Reserva}- || Роџер Торнбери || 
|-
| 2008. || Менталиста || -{The Mentalist}- || Патрик Џејн || серија
|-
| 2009. || || -{The Lodger}- || Малком Слејт || 
|-
| 2009. || || -{Not Forgotten}- || Џек Бишоп || 
|-
| 2009. || || -{Women in Trouble}- || Травис Макферсон || 
|-
| 2010. || || -{The Killer Inside Me}- || Хауард Хендрикс || 
|-
| 2011. || Позив упозорења || -{Margin Call}- || Џаред Коен || 
|-
| 2013. || || -{I Give It a Year}- || Гај || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Аустралијски глумци